Per Skaters Have More Fun si può intendere: 

 Skaters Have More Fun, Vol. 1, prima compilation della serie Skaters Have More Fun, edita in occasione dei campionati del mondo di skateboard del 1996
 Skaters Have More Fun, Vol. 2, seconda compilation della serie Skaters Have More Fun, edita in occasione dei campionati del mondo di skateboard del 1997